Doblones puede referirse a:
 la moneda de oro española llamada  doblón;
 el nombre común de la planta Coleostephus myconis.